Trockengewicht steht für:

 Trockengewicht (Kraftfahrzeug), die Masse eines Kraftfahrzeuges ohne Betriebsstoffe (Öl, Treibstoff, Kühlflüssigkeit)
 Trockenmasse ist die Masse von Lebens- bzw. Futtermitteln ohne verdampfbare Flüssigkeiten (meist Wasser) in der Lebensmittelanalytik